Квалёйа () — название, которое может относиться к нескольким островам Норвегии:

  — остров в фюльке Нурланн
 Квалёйа, или Сёр-Квалёй — остров в фюльке Тромс, относится к коммуне Тромсё
 Квалёйа, или  — остров в фюльке Тромс, относится к коммуне Карлсёй
 Квалёйа — остров в фюльке Финнмарк
  — остров в фюльке Хордаланн